Klinikum Großhadern (ziekenhuis), een ziekenhuis in München.
Klinikum Großhadern (metrostation), een station van de metro van München.